Dans l'univers de fiction de Stargate, les Asgards, un peuple extraterrestre très avancé, utilisent surtout leurs capacités pour aider les autres races et espèces de la galaxie. Des preuves concrètes de leur intervention ont été découvertes sur certaines planètes, sous forme, entre autres, de dispositifs de téléportation.

Exposé du SG-1 

SG-1 a vu pour la première fois un téléporteur asgard lors de l'épisode 1x10 - Le Marteau de Thor. Son rayon était utilisé en conjonction avec un détecteur de symbiote goa'uld, qui téléportait tout intrus goa'uld dans un labyrinthe où se trouvait le Marteau de Thor.

On a souvent découvert des dispositifs de téléportation automatique sur des mondes protégés par les Asgards. Ils permettent de téléporter les gens vers des endroits donnés, généralement munis de systèmes holographiques permettant la communication.

Les vaisseaux-mères asgards sont équipés d'émetteurs de rayons de téléportation à haute puissance. Lors de l'épisode 2x06 - L'Œil de pierre, SG-1 a vu le vaisseur-mère de Thor, en moins de 60 secondes, enlever de la surface de Cimméria des centaines de Jaffas et trois vaisseaux-mères goa'uld de classe Kheops.

Capacités du dispositif 

Il est similaire aux anneaux de transport goa'uld, le téléporteur des Asgards permet de déplacer rapidement du matériel et des individus sur de courtes distances. Le rayon d'énergie copie puis dématérialise un objet et crée sa réplique exacte ailleurs, un peu comme un télécopieur très avancé. Les Asgards ont installé ces dispositifs à bord de leurs vaisseaux. Ils ont aussi laissé sur certaines planètes des installations de téléportation fixes et automatisées. Comme on peut diriger le rayon de téléportation sur un endroit précis, le dispositif n'a pas besoin de plate-forme d'émission ou de réception. Son utilisation est donc plus souple que celle des anneaux de transport goa'uld.
Contrairement aux téléporteurs de Star Trek, ceux de Stargate peuvent traverser les boucliers quand on en connaît la fréquence.

Instructions de fonctionnement 
La technologie asgard implique souvent un haut niveau d'automatisation. C'est le cas pour le téléporteur. L'opérateur, à bord d'un vaisseau, a seulement besoin de choisir un objet et de déterminer son point de matérialisation. Les ordinateurs s'occupent du reste. Des unités encore plus automatisées, n'ayant pas besoin d'opérateur, ont été placées sur différentes planètes par les Asgards Thor et Freyr. Ces téléporteurs planétaires sont très résistants et peuvent être activés par le contact avec un cristal à effleurement. Le processus de téléportation étant très rapide, le sujet éprouve habituellement pas ou peu d'inconfort.

Méthode de téléportation 

L'absence de plate-forme fixe signifie que le téléporteur doit fonctionner au niveau quantique. Il identifie d'abord l'emplacement et la masse de la cible. Puis une masse égale au double de la cible est générée hors site. La moitié servira lors du balayage de la cible, et l'autre lors de sa copie. Puis on applique le rayon de balayage (le rayon étant disruptif, la matière d'origine de la cible est rendue inutilisable). Ensuite, le rayon téléporteur se sert de la deuxième moitié de la matière malléable générée et la modèle, y infusant les données venant du balayage de la cible. Le résultat est une réplique parfaite de la personne ou de l'objet téléporté.

Caractéristiques techniques du téléporteur asgard 

 Construction : le mécanisme d'un téléporteur asgard est généralement dissimulé. Les composants de base sont :
 une source d'énergie
 un émetteur de rayon de balayage/de dématérialisation
 un dispositif de génération de matière
 un système informatique
 Hauteur : variable
 Poids : variable
 Données complémentaires : le téléporteur peut également servir d'arme défensive ou offensive (les Terriens, avec l'aide d'un Asgard, ont modifié les téléporteurs des BC-304 afin de téléporter des bombes nucléaires prêtes à exploser)

Voir aussi 

 Téléporteur (Star Trek)
 Téléportation

Références 

Technologie de Stargate
Téléportation